27. Sinfonie steht für:

 27. Sinfonie (Haydn)
 27. Sinfonie (Mjaskowski)
 27. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien